Чемпиона́т А Ли́ги Литвы по футбо́лу 2021 го́да ()  — 33-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу. 

В прошлом году было принято решение, что все 6 команд, игравшие в предыдущем чемпионате, продолжат выступление в А Лиге. К ним присоединятся 4 лучшие команды 1-ой лиги, если это не команды-дублёры.

Лицензирование 
В конце прошлого сезона было объявлено об участии 10 команд в А Лиге - 6 участников прошлого сезона и 4 лучшие команды прошлого сезона в 1-ой Лиге. Если какая-нибудь команда откажется от участия, то её место может занять команда, занявшая места с 5-го по 8-е, но не команда дублёров. Две команды заявили о желании выступить в А Лиге - ФА Шяуляй (5-ое место) и ДФК Дайнава (6-е место), но 15 декабря 2020 года представители ФА Шяуляй заявили, что будут играть в 1-й Лиге.

Лицензионный комитет ЛФФ провёл первое заседание 3 февраля 2021 года. На этом заседании лицензию А Лиги получило 8 команд из 11. Йонава, Джюгас и ДФК Дайнава не получили лицензию имея право на апелляцию при предоставлении недостающих документов до 9 февраля.

9 февраля ДФК Дайнава апелляцию не подал и принял решение получать лицензию 1-ой Лиги. Йонава и Джюгас подали апелляции и Джюгас получил лицензию А Лиги. Йонава лицензию не получила, но в виде исключения Исполнительный комитет ЛФФ решил её предоставить, вместе с соответствующими санкциями. После этого ФК Дайнава также запросил предоставить лицензию для участия в А Лиге в виде исключения. 18 февраля ИК ЛФФ запросил команды предоставить дополнительную информацию до 22 февраля и заявил, что в чемпионате будут выступать 10 команд.

Комитет по чрезвычайным ситуациям ЛФФ 22 февраля после переговоров с представителями ДФК Дайнава и Йонава и представителями мэрий городов, в которых расположены клубы, решил, что 10-ым участником А Лиги в этом сезоне будет клуб из Алитуса ДФК Дайнава. В соответствии с Положением о соревнованиях клуб оштрафован на 3 очка.

Участники

География соревнования

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Результаты матчей

Первый и второй круг

Третий и четвёртый круг

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Литвы по футболу 2021

Ссылки 
 А Лига Литвы
 А лига на soccerway 

Чемпионат Литвы по футболу
Литва
Спорт в Литве в 2021 году